Souvignier ist der Familienname folgender Personen:

 Ica Souvignier (1961–2012), deutsche Filmproduzentin und Künstlermanagerin
 Michael Souvignier (* 1958), deutscher Filmproduzent, Regisseur und Fotograf

Siehe auch:
 Souvigné